Община Мелтън () е една от осемте административни единици в област (графство) Лестършър, регион Ийст Мидландс. Населението на общината към 2008 година е 49 300 жители разпределени в множество селища на територия от 481.4 квадратни километра. Главен град на общината е Мелтън Моубрей.

География 
Община Мелтън е разположена в североизточната част на графството, по границата с областите Нотингамшър, Линкълншър и Рътланд.

По-големи населени места на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 
 Официална страница.
 Профил на общината.

Лестършър
Общини в Англия